Борнем () — многозначный термин.

Топонимы 
  — город в Бельгии.
 Борнем — старинный замок в Бельгии.
  — аббатство в Бельгии.

Разное 
  — марка бельгийского пива.